Morpholeira är ett släkte av tvåvingar. Morpholeira ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Myllflugor
Morpholeira